Die Elitserien-Saison 1993/94 war die 19. Spielzeit der schwedischen Elitserien. Schwedischer Meister wurde zum insgesamt zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte der Malmö IF, während der IF Björklöven in die zweite Liga abstieg.

Reguläre Saison

Modus 
Zunächst fand eine Hauptrunde mit Hin- und Rückspiel statt, in der jede der zwölf Mannschaften 22 Spiele absolvierte. Anschließend mussten die zwei Letztplatzierten in der Allsvenskan gegen die besten Mannschaften der zweiten Liga um den Klassenerhalt antreten, während die anderen zehn Mannschaften weitere 18 Spiele (jeweils Hin- und Rückspiel gegen jeden anderen Gegner) absolvierten, wobei die Ergebnisse aus den vorherigen Begegnungen übernommen wurden. Die acht besten Mannschaften qualifizierten sich anschließend für die Play-offs, während die Spielzeit für die beiden Letztplatzierten der Fortsetzungsrunde beendet war. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Fortsetzungsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Beste Scorer 
Quelle:hockeyarchives.info; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Play-offs 
Die Viertelfinale und Finale wurden im Modus „Best-of-Five“ ausgetragen, das Halbfinale im Modus „Best-of-Three“.

Turnierbaum

Finale

Schwedischer Meister

Einzelnachweise

Weblinks 
 Elitserien - offizielle Homepage (schwedisch)
 Spielergebnisse der Hauptrunde
 
 

SHL-Saison
Eishockeysaison 1993/94